Сергей Александрович Баталов () — российский писатель и журналист, собственный корреспондент. Автор фантастических и детективных произведений.

Биография 
Сергей Баталов родился в селе Быково Шипуновского района Алтайского края. В полтора года с родителями переехал в Яново, также в Алтайском крае, а в 1974 году в Колывань. С подросткового возраста занимался спортом, стал чемпионом ЦС ДСО «Урожай» по кроссу, в 1983 году окончил Омский институт физической культуры, после чего пять лет работал школьным учителем. После ухода из школы занимался журналистикой. Три года был сотрудником газеты «Енисейская правда», затем на телевидении и собкором в других изданиях. Занимал также должности коммерческого директора, менеджера, главного редактора. После этого пошёл в строительный бизнес, некоторое работал директором строительной компании.

В настоящее время на пенсии; работает учителем физической культуры в средней общеобразовательной школе МБОУ СОШ № 122 города Новосибирска.  

Фантастику пишет с 2003 года. Первый роман, «Звёздный рекрут», писался полтора года, а опубликован был только в 2008 году; к этому моменту новосибирское издательство «Мангазея» уже выпустило триллер Баталова «Волчий остров». После «Звёздного рекрута» в Санкт-Петербурге вышли ещё три книги цикла романов Баталова о Галактической академии. Сергей Баталов — член Союза писателей России (2010), член Совета по фантастической и приключенческой литературе Союза писателей России. Проживает в Новосибирске.

Произведения

Звездный рекрут 
 
 
 
 
  — Altaspera Publishing & Literary Agency, 2014—287 c. — ISBN 9781312563438
  Altaspera Publishing & Literary Agency, 2014—228 c. ISBN 9781312563568
  Altaspera Publishing & Literary Agency, 2014—298 c. ISBN 9781312563377
 
  Altaspera Publishing & Literary Agency, 2014—276 c. ISBN 9781312563520
  Altaspera Publishing & Literary Agency, 2014—288 c. ISBN 9781312563469

Вне серий 
 
 Сергей Баталов. Волчий остров-2. Домик Лесника.

Ссылки 
 Баталов Сергей Александрович на сайте «Писатели Новосибирска»
 
 СОВЕТ ПО ФАНТАСТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
 Произведения в электронной библиотеке «Самиздат»
 В Новосибирске писатель заперся в машине, чтобы ее не увез эвакуатор http://www.rosbalt.ru/russia/2017/01/17/1583803.html
 Писатель-фантаст заперся в машине, чтобы ее не увез эвакуатор http://news.ngs.ru/more/50236831/
 Писатель-фантаст заперся в машине, которую увозил эвакуатор https://news.mail.ru/society/28462879/
 Новосибирский писатель отсудил у АЗС тысячу рублей за некачественный бензин http://news.ngs.ru/more/50596611/
 Третий сын сержанта Левицкого https://tayga.info/148382
 «Не хочу сидеть в тюрьме за чужого ребенка»: учитель-физрук — о показухе на полумарафоне Раевича https://ngs.ru/more/66232420/

Писатели-фантасты России
Авторы детективной прозы
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XXI века
Члены Союза писателей России